The Dancers – film statunitense del 1925 diretto da Emmett J. Flynn
The Dancers – film statunitense del 1930 diretto da Chandler Sprague

Giselle (Dancers) – film statunitense del 1979 diretto da Herbert Ross